Koszykówka na igrzyskach Azji Południowej – koszykówka pojawiła się na Igrzyskach Azji Południowej w 1995 roku.

Medaliści

Medaliści według krajów

Uczestnicy 

Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Azji
Igrzyska Azji Południowej